Фінал Кубка Америки з футболу 1979 — вирішальні матчі 31-го розіграшу Кубка Америки.

Передісторія 
Здобутки збірних у фінальних матчах

Шлях до фіналу

Фінали

Додатковий фінал 

Парагвай виграв по різниці голів (3–1)

Чемпіон

Примітки

Посилання 
 Інформація про турнір на RSSSF 

1979
Грудень 1979